Касановас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Касановас, Нарсисо (1747—1799) — испанский бенедиктинский-монах, композитор и музыкант-органист.
 Касановас, Оскар (1914—1987) — аргентинский боксёр.
 См. также 
 Казанова (значения)
 Касанова